Erlkönig steht für:

 Erlkönig (Auto), unkenntlich gemachter Prototyp eines neuen Autos
 Erlkönig (Jena), Denkmal in Jena
 Erlkönig, Figur aus dem Märchenschach (Kombination aus Wesir und Fers)
 Erlkönig, Biersorten der Brauerei Erl-Bräu
 Erlkönig GmbH, integriert in AKKA Technologies und somit heute Teil der Adecco-Tochter Akkodis

Werktitel:
 Erlkönig (Ballade), Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe (1782)
 Erlkönig (Schubert), Vertonung der Ballade durch Franz Schubert (1815)
 Erlkönig, original Le Roi des Aulnes, französischer Roman von Michel Tournier (1972)
 Erlkönig, eine Komposition für Violine solo von Heinrich Wilhelm Ernst
 Erlkönig (Film), Fernsehkrimi von Urs Egger (2007)

Siehe auch:
 Erlkönigs Tochter (Herder)
 Erlkönigs Tochter (deutscher Stummfilm 1914)
 Das Erlkönig-Manöver (historischer Roman 2007)
 Erl King (ein Tee-Klipper)